Oroszország
Podgornoje – település Baskírföldön
Podgornoje – település Csecsenföldön
Podgornoje – település a Kemerovói területen
Podgornoje – település a Rosztovi területen
Podgornoje – település a Szamarai területen
Podgornoje – település a Tomszki területen, a Csajai járás székhelye